Гнида — яйце воші.
 Гнида (лайливе, перен.) — в'їдлива, самозакохана, нікчемна людина.
 Гнида — річка в Україні, в межах Тернопільського району Тернопільської області.

Прізвище 
 Гнида Іван (1886—1935) — український громадський та політичний діяч, видавець. Засновник друкарні «Новий світ» у Монреалі, Канада.
 Гнида Петро (*1977) — український поет.

Примітки

Посилання 
 Гнида . 
 

Прізвища